Waldo Luis Rodríguez (Matanzas, Cuba, diciembre de 1946 - La Habana, 1971) fue un artista cubano que cultivó varias manifestaciones dentro del campo de la creación visual, la pintura, el dibujo, cerámica y la ilustración.

Desde 1962 hasta 1966 estudió en la Escuela Nacional de Arte (ENA), La Habana, Cuba. Fue también profesor de artes plásticas en la Escuela Provincial de Artes Plásticas, Matanzas, Cuba. Waldo se casó con Barbara Safille con quien tuvo una hija, María Raquel Rodríguez.

Exposiciones personales 
En 1969 Waldo Luis Rodríguez mostró sus piezas en témperas dispuesta en el Centro de Información y Estudios de la Cultura, La Habana. Una década después presentó otra exposición en la Galería L, La Habana.

Exposiciones colectivas 
También participó en varias muestras colectivas, entre ellas Exposición Homenaje al “26 de Julio” en 1964, expuesta en la Escuela Nacional de Arte, La Habana, Cuba. En 1970 fue incluido en Pintores y Escultores de Matanzas" mostrada en la Galería de Arte de Matanzas. Fue también seleccionado para integrar la exposición Salón Permanente de Jóvenes'', Museo Nacional de Bellas Artes, La Habana, Cuba.

Colecciones 
Sus piezas están contenidas en colecciones importantes como la del Museo Nacional de Bellas Artes, La Habana, Cuba.

Nacidos en Matanzas (Cuba)
Artistas visuales
Pintores de Cuba del siglo XX
Dibujantes de Cuba
Alfareros y ceramistas de Cuba
Ilustradores de Cuba
Artistas contemporáneos de Cuba
Fallecidos en La Habana